Żywiec – miasto w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, położone w Beskidach Zachodnich
 Żywiec – marka piwa
 Żywiec – stacja kolejowa 
 żywiec – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Grupa Żywiec – spółka giełdowa z 5 browarami, której głównym akcjonariuszem jest Heineken International BV